La ville de Calais fut assiégée plusieurs fois : 
Siège de Calais (1346-1347), par les Anglais, lors de la Chevauchée d'Édouard III en 1346 se terminant par l'épisode des Bourgeois de Calais.
Siège de Calais (1436), par le duc de Bourgogne Philippe le Bon contre les Anglais. 
Siège de Calais (1558), par le duc de Guise, dit « le Balafré », contre les Anglais. 
, durant la guerre anglo-espagnole.
Siège de Calais (1657), un coup de main tenté par les espagnols durant la Guerre franco-espagnole
Siège de Calais (1940), par les Allemands lors de la bataille de France.
Siège de Calais (1944), par les Canadiens lors de la Libération de la France, également connu sous le nom d'opération Undergo.

Notes et références 

Calais